Бедика  ( , «осмотр», мн. ч. бедикот) — иудейский термин проверки (тщательного поиска) на соответствие постановлениям раввинского законодательства. Может относиться к:

 проверке, прекратилась ли менструация у «нида» (нидда), менструальной женщины;
 проверке правильности проведения «шхиты», ритуального убоя животных.

См. также 
  («осмотр квасного») — обряд накануне Пасхи, осмотр хозяином со свечой всех уголков и щелей дома, чтобы убедиться, что в период Пасхи не будет обнаружено ничего квасного (хамец, где прошёл процесс брожения).

Примечания